(1946–), personnalité italienne ;
  (1909–?), boxeur argentin ;
  (1928–1995), artiste brésilien ;
 Jorge Curi (1931–), architecte uruguayen ;
 Katheryn Curi (1974–), personnalité américaine ;
 Renato Curi (1953–1977), personnalité italienne.